Hispanística, estudi de la cultura espanyola i hispanoamericana.
 També s'aplica a la disciplina que té per objecte la Filologia Hispànica.
 Hispanisme (castellanisme), dit d'un mot que prové del castellà.